Dom Diogo de Sousa foi um bispo católico português, bispo de Miranda e arcebispo de Évora.

Era filho ilegítimo dum aristocrata. Ingressando na carreira eclesiástica veio a ser Bispo de Miranda, em 1597. Em 1610, foi transferido para Évora, onde porém foi Arcebispo durante pouco tempo.

Bispos de Miranda
Arcebispos de Évora
Bispos católicos de Portugal